Moulinet (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Moulinet (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Moulinet – rodzaj cienkiej, jedwabnej przędzy